Die Fußball-Oberliga-Saison 1954/55 wurde in fünf Staffeln gespielt.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord 

Gruppe A

Der VfB Lübeck setzte beim 2:0-Sieg gegen Eintracht Nordhorn sowie beim 1:0-Sieg beim TSV Havelse jeweils einen nicht spielberechtigten Akteur ein. Lübeck verzichtete auf die Wiederholung der Spiele. Beide Partien wurde für Lübeck mit 0:0 Toren als verloren gewertet.

|}

Gruppe B

|}

Die punktgleichen Mannschaften aus Hildesheim und Neumünster ermittelten in einem Entscheidungsspiel den Aufsteiger aus der Gruppe B. Das Spiel fand am 17. Juni 1955 im Hamburger Stadion Hoheluft statt.

|}

West 

|}

Südwest 

|}

Süd 

|}

Vertragsliga Berlin 

|}

1954
Fußballsaison 1954/55